Cochise bezeichnet

 einen Häuptling der Apachen, siehe Cochise
 eine deutsche Folk-Rock-Band, siehe Cochise (deutsche Band)
 eine englische Country-Rock-Band, siehe Cochise (englische Band)
 ein Distrikt in Arizona/USA, siehe Cochise County
 eine prähistorische Stammeskultur, siehe Cochise-Kultur